

Patronyme 

 Carel Willink (1900-1983), peintre néerlandais ;
 Jocko Willink (né en 1971), auteur américain, podcasteur, entrepreneur et lieutenant commander retraité des Navy SEALs ;
 Joram Willink (né en 1975), producteur de cinéma néerlandais.